E 574 steht für:
 Gluconsäure als Lebensmittelzusatzstoff
 Europastraße 574 in Rumänien

Abkürzung